BHB peut faire référence à :
  ;
 Bagong Hukbong Bayan (en français, Nouvelle Armée populaire), la branche armée du Communist Party of the Philippines-Marxist Leninist (Parti communiste des Philippines-marxiste-léniniste) ;
 BHB Brauholding Bayern-Mitte, un groupe allemand de sociétés du secteur des boissons ;
 BHB, un voilier monocoque conçu pour la course au large et mis à l'eau en 2017.

Code IATA des aéroports